In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Karlsruhe aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Ortschaftsratswahlen ab 1989.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 
 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 bis 1959: GB/BHE
 1962: GDP/BHE
 BVP: Badische Volkspartei
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 in Wettersbach: CDU/FW
 DFU: Deutsche Friedensunion
 DVP: Demokratische Volkspartei → FDP
 FDP: Freie Demokratische Partei
 bis 1947: DVP
 von 1951 bis 1994: FDP/DVP
 von 1999 bis 2009: FDP/AfKA
 FDP/DVP: Freie Demokratische Partei/Demokratische Volkspartei → FDP
 GB/BHE: Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten → BHE
 GDP/BHE: Gesamtdeutsche Partei/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten → BHE
 Grüne: Grüne
 1980 bis ?: Grüne Liste
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 bis 2004: PDS
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei → BüKA
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 in Hohenwettersbach: SPD/BL-Ho
 in Stupferich: SPD/BLS

Wählergruppen 

 AfKA: Aufbruch für Karlsruhe → FDP
 BüKA: Bürger für Karlsruhe
 bis 1999 im Gemeinderat: ÖDP
 2004: Gemeinsame Liste von BüKA und ÖDP
 2009: FW/BüKA (2008 zusammengeschlossen)
 BüKA/ÖDP: Gemeinsame Liste Bürger für Karlsruhe und Ökologisch-Demokratische Partei → BüKA
 CDU/FW: Christlich Demokratische Union Deutschlands/Freie Wähler → CDU
 FDP/AfKA: Freie Demokratische Partei/Aufbruch für Karlsruhe → FDP
 FÜR KA: FÜR Karlsruhe
 FW/BüKA: Freie Wähler/Bürger für Karlsruhe → BüKA
 FWV: Freie Wählervereinigung
 GfKA: Gemeinsam für Karlsruhe → FÜR KA
 GLG: Grüne Liste Grötzingen
 KAL: Karlsruher Liste
 MfG: Menschen für Grötzingen
 SPD/BL-Ho: Sozialdemokratische Partei Deutschlands/Bürgerliste Hohenwettersbach → SPD
 SPD/BLS: Sozialdemokratische Partei Deutschlands/Bürgerliste Stupferich → SPD
 UH: UNABHÄNGIGE 
 WdH: Wählergemeinschaft der Heimatvertriebenen

Abkürzung 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Gemeinderatswahlen 
Bei den vor 1975 stattgefundenen Gemeinderatswahlen wurden im Zyklus von drei Jahren jeweils nur die Hälfte der Gemeinderatsmandate neu besetzt; die Amtszeit der Gemeinderäte war auf 6 Jahre festgelegt. Seit 1975 werden alle Gemeinderäte in einem Wahlgang gewählt, die Wahlperiode wurde gegenüber früheren Wahlen auf 5 Jahre verkürzt.

Bei den Wahlen bis 1956 werden kleinere Parteien nicht aufgeführt.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung der Parteien, die mindestens bei einer Wahl mehr als zwei Sitze erhalten haben

Sitzverteilung der Parteien, die nie mehr als zwei Sitze erhalten haben

Fußnoten

1 1946: zusätzlich: KPD: 9,6 %
2 1959: zusätzlich: BVP: 6,8 %
3 1962: zusätzlich: DFU: 2,8 %
4 1971: zusätzlich: FWV: 2,8 %
5 2014: zusätzlich: Piraten: 3,4 %

Ortschaftsratswahlen

Durlach 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 1999

Grötzingen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 1999

Hohenwettersbach 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 1999

Neureut 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 1999

Stupferich 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 1999

Wettersbach 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 1999

Wolfartsweier 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 1999

Oberbürgermeisterwahlen

Weblinks 

 Wahlergebnisse 1946 bis 2014
 
  
 Wahlergebnisse 2009 und Sitzverteilung im Gemeinderat ab 1947 (PDF; 9,6 MB)
 
 
 Leitseite zu den Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen 2019

Einzelnachweise 

Karlsruhe
Kommunalwahlen